Universidad Loyola se puede referir a:
Universidad Loyola, universidad española;
Universidad Loyola Chicago, universidad estadounidense; 
Universidad Loyola Maryland, universidad estadounidense; 
Universidad Loyola Marymount, universidad estadounidense; 
Universidad Loyola Nueva Orleans, universidad estadounidense;
Universidad Loyola del Pacífico, universidad mexicana;
Universidad Loyola, universidad boliviana; o
Universidad San Ignacio de Loyola, universidad peruana.